744 км, 744-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 744 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Коноша 1 - Обозерская, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 793098
 Платформа 744 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код  297328
 744 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы Новая Казачья, Харьковская область, Южная железная дорога. Код 432274